Raya Obscura kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Raya Obscura, Tamiahua, Veracruz, 
 Raya Obscura, Álamo Temapache, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar